56. Konkurs Piosenki Eurowizji został rozegrany 10, 12 i 14 maja 2011 w ESPRIT Arena w Düsseldorfie i zorganizowany przez niemieckich nadawców Arbeitsgemeinschaft Rundfunkanstalten Deutschland (ARD) oraz Norddeutscher Rundfunk (NDR). Koncerty konkursowe poprowadzili Anke Engelke, Judith Rakers i Stefan Raab.

Finał konkursu wygrali Ell i Nikki, reprezentanci Azerbejdżanu z piosenką „Running Scared” Stefana Örna, Sandry Bjurman i Iaina Farquharsona. Za utwór otrzymali 221 punktów w głosowaniu jurorów i telewidzów.

Lokalizacja

Miejsce organizacji konkursu 
Niemiecka telewizja NDR otrzymała prawa do organizacji 56. Konkursu Piosenki Eurowizji dzięki zwycięstwu Leny, reprezentantki Niemiec podczas konkursu w 2010.

12 października telewizja NDR ogłosiła, że konkurs odbędzie się w ESPRiT arena w Düsseldorfie. Stadion uzyskał sześciotygodniowy okres wynajmu w celu umożliwienia przeprowadzenia prac budowlanych i rozbiórkowych związanych z konkursem. Miasto Düsseldorf zaoferowało 23 000 łóżek hotelowych i 2000 dodatkowych łóżek w okolicach Düsseldorfu i na statkach po Renie.

Wybór miejsca organizacji 
Przygotowaniem widowiska w 2011 zainteresowały się 23 miasta, zaś osiem z nich okazało zainteresowanie goszczeniem imprezy, w tym: Berlin, Hamburg, Hanower, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Kolonia, Frankfurt nad Menem i Monachium. 21 sierpnia 2010 nadawca NDR ogłosił, że cztery z nich zgłosiły swoje oficjalne kandydatury: Berlin, Düsseldorf, Hamburg i Hanower.

Przebieg konkursu 
Podczas spotkania Grupy Referencyjnej Europejskiej Unii Nadawców (EBU) w Belgradzie ustalono, że w finale wystąpią reprezentanci 24 państw, co wiązało się z faktem organizacji konkursu przez kraj należący do państw grupy tzw. Wielkiej Czwórki mającej zagwarantowane miejsce w stawce finałowej. Pod koniec 2010 ujawniono, że w konkursie wystąpi przedstawiciel telewizji z Włoch, która powróciła do stawki konkursowej po 14-letniej przerwie. Kraj został członkiem tzw. Wielkiej Piątki i miał zapewnione miejsce w finale, w związku z czym zwiększono liczbę finalistów do 25 państw.

31 grudnia 2010 dotychczasowy producent wykonawczy konkursu Svante Stockselius opuścił swoje stanowisko, a jego funkcję przejął Jon Ola Sand.

Koszyki półfinałowe 
Wszystkie państwa uczestniczące w konkursie, poza krajami tzw. Wielkiej Piątki (Francją, Wielką Brytanią, Hiszpanią, Włochami oraz gospodarzem Niemcami), podzielono na sześć koszyków, biorąc pod uwagę system głosowania między krajami w poprzednich konkursach. Z każdego koszyka połowa państw została przydzielona do pierwszego półfinału, a druga – do drugiego. Podział krajów na półfinały ujawniono 17 stycznia 2011. 23 marca odbyło się losowanie numerów startowych półfinalistów i finalistów, a także kolejność głosowania w finale.

W związku ze świętem narodowym (Dniem Pamięci Narodowej), izraelski nadawca IBA wnioskował do EBU o automatyczne przydzielenie reprezentanta kraj do drugiego półfinału odbywającego się 12 maja. O możliwość głosowania w drugim półfinale wnioskowała niemiecka telewizja NDR.

Projekt sceny i grafiki 

Scenografię i grafikę konkursu zaprojektował Turquoise Branding, opierając projekt na sloganie konkursu – Feel Your Heart Beat. Pocztówki poprzedzające każdy występ przedstawiały mieszkańców Niemiec pochodzących z kraju poszczególnych reprezentantów. Wizytówki zawierały slogan konkursu w języku narodowym danego kraju, każdą z nich rozpoczynał i kończył logotyp konkursu w krajowych barwach narodowych. Przed każdym występem wybrzmiewał dźwięk bijącego serca.

Podczas półfinałów i w finale w krajach upoważnionych do głosowania swoje punkty oddawała pięcioosobowa komisja jurorska oraz telewidzowie (w stosunku głosów 50:50). Głosowanie widzów rozpoczęło się przed prezentacją pierwszej piosenki konkursowej oraz zakończyło się 15 minut po zakończeniu ostatniego występu. Głosy przydzielano w tzw. „systemie eurowizyjnym” (tj. 12 punktów, 10, 8, od 7 do 1 punktu).

Kontrowersje

Zmanipulowane wyniki na Ukrainie 
Rozgrywany 26 lutego 2011 finał ukraińskich eliminacji eurowizyjnych wygrała Mika Newton z piosenką „Angel”, która pokonała w konkursie Złatę Ogniewicz („The Kukushka”) i Jamalę („Smile”), zwyciężając jednogłośnie w głosowaniu telewidzów (45%), jurorów (45%) oraz internautów (10%). Po zakończeniu finału w mediach pojawiła się informacja o możliwym zmanipulowaniu wyników selekcji na korzyść Newton i jej konkursowej piosenki. Pierwszy kanał ukraińskiej telewizji zdecydował się wówczas na organizację drugiego finału z udziałem trzech finalistek selekcji, na które głosować mogliby jedynie telewidzów z unikatowych numerów telefonów. Pomimo początkowej deklaracji chęci udziału w nowym konkursie, Jamala i Ogniewicz ostatecznie wycofały się z udziału w finale, a na konkurs została oddelegowana Newton z piosenką „Angel”.

Nieregulaminowy utwór Białorusi 

Po ogłoszeniu konkursowej piosenki reprezentantki Białorusi Anastasiji Winnikawej pojawiły się głosy o złamaniu przez przedstawicielkę regulaminu konkursu mówiącego o zakazie publikacji konkursowych piosenek przed 1 września 2010. Piosenka „Born in Belorussia” została zaśpiewana przez nią 14 maja 2010 podczas ceremonii organizowanej na Uniwersytecie Lingwistycznym w Mińsku. Ogłoszono, że nową piosenką reprezentantki będzie „I Am Belarusian”, którą później zmieniono na „I Love Belarus”.

Zmiany wersji językowych 
Finał polskich eliminacji eurowizyjnych wygrała Magdalena Tul z piosenką „Jestem”. Po finale selekcji ogłoszono, że w konkursie zaśpiewa anglojęzyczną wersję piosenki – „First Class Ticket to Heaven”. Po licznych głosach niezadowolenia ze strony internautów piosenkarka, „chcąc uszanować wybór Polaków”, zdecydowała się na występ z polską wersją językową utworu. W kwietniu udostępniła w sieci nową, angielską wersję piosenki – „Present”, którą nagrała jedynie w celach promocyjnych.

Kraje uczestniczące 
W 56. Konkursie Piosenki Eurowizji uczestniczyli reprezentacje 43 nadawców publicznych, w tym czterech powracających do stawki konkursowej: telewizji z Włoch (po czternastu latach nieobecności w konkursie), Austrii (po trzech latach), San Marino (po dwóch latach), Węgier (po roku).

Chęć udziału w konkursie wyraziła też telewizja z Czarnogóra, lecz 23 grudnia wycofała się z pomysłu. Początkowo rezygnację z konkursu z powodów finansowych ogłosił również nadawca ze Słowacji, który w późniejszym czasie potwierdził udział, by uniknąć kary grzywny za wycofanie się z konkursu po ostatecznym terminie.

Powracający artyści 

Podczas konkursu wystąpiło kilku wykonawców, którzy reprezentowali swoje kraje w poprzednich konkursach, w tym, po raz pierwszy od 1958, dwie laureatki Eurowizji: Dana International (reprezentująca Izrael zwyciężczyni konkursu z 1998) i Lena Meyer-Landrut (przedstawicielka Niemiec, dla których wygrała konkurs w 2010). W barwach Bośni i Hercegowiny wystąpił Dino Merlin, który wystąpił wcześniej dla kraju w finale konkursu w 1999. Gunnar Ólason, członek zespołu Sjonni’s Friends reprezentującego Islandię, uczestniczył w konkursie w 2001 jako jeden z wokalistów zespołu Two Tricky. Zespół Zdob și Zdub ponownie reprezentował Mołdawię, wcześniej czyniąc to w 2005.

Jednym z prowadzących konkurs był Stefan Raab, który reprezentował Niemcy w konkursie w 2000.

Wyniki

Pierwszy półfinał 
 Pierwszy półfinał odbył się 10 maja 2011 roku
 Pierwszych dziesięć krajów z półfinału zakwalifikowało się do finału.
 Głosowały również kraje znajdujące się w finale: Wielka Brytania i Hiszpania

 Wyniki jurorów/telewidzów
Pełne wyniki sędziów i widzów ogłoszono w maju 2011.

 Tabela punktacyjna półfinału pierwszego

Drugi półfinał 
 Pierwszy półfinał odbył się 12 maja 2010.
 Pierwszych dziesięć krajów z półfinału zakwalifikowało się do finału.
 Głosowały również kraje znajdujące się w finale: Francja, Włochy i Niemcy.

 Wyniki jurorów/telewidzów
Pełne wyniki sędziów i widzów ogłoszono w maju 2011.

 Tabela punktacyjna drugiego półfinału

Finał 
 Finał odbył się w sobotę, 14 maja 2011.
 W finale wystąpili reprezentanci 25 krajów, w tym 20 państw uczestniczących w półfinałach, kraje tzw. „Wielkiej Piątki” (Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i od 2011 roku Włochy), w tym gospodarz konkursu (Niemcy).

 Wyniki jurorów/telewidzów
Pełne wyniki jurorów i widzów ogłoszono w maju 2011.

Kolejność głosowania 

Kraje podawały swoje głosy w następującej kolejności:

 Tabela punktacyjna finału

Inne wyróżnienia

Nagrody im. Marcela Bezençona 

W 2011 po raz dziesiąty wręczono Nagrody im. Marcela Bezençona wyróżniające najlepsze piosenki biorące udział w konkursie. Nagrody otrzymali:

Faworyt OGAE 
Od 2007, przed każdym konkursem większość oddziałów Stowarzyszenia Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji (OGAE), zrzeszającej 39 krajowych fanklubów Konkursu Piosenki Eurowizji, przeprowadza nieoficjalne głosowanie, w którym głosuje na wszystkie piosenki zgłoszone do danej edycji (z wyłączeniem propozycji krajowej), przy użyciu tak zwanego systemu eurowizyjnego (to znaczy 1–8, 10 i 12 punktów dla dziesięciu ulubionych utworów).

W 2011 pięcioma faworytami do wygrania były:

Nagroda im. Barbary Dex 
W 2011 po raz piętnasty przyznano nieoficjalną nagrodę im. Barbary Dex przyznawaną corocznie przez internautów najgorzej ubranemu uczestnikowi konkursu. W 2011 oddano 810 głosujących, a 133 z nich przyznano strojom zespołu Eldrine reprezentującego Gruzję. Wokalista zespołu Sofio Toroszelidze miała na sobie w czarną sukienkę z zielonymi wstawkami, mającą – według piosenkarki – prezentować gruzińską kulturę. Drugie miejsce w głosowaniu zajął irlandzki duet Jedward (81 punktów), a trzecie – mołdawski zespół Zdob și Zdub (66 pkt).

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Oficjalna strona konkursu
 Oficjalna strona OGAE Polska

Konkurs Piosenki Eurowizji
2011 w Niemczech
2011 w muzyce
Düsseldorf